Questa voce contiene un elenco dei personaggi presenti nella soap opera CentoVetrine.

Informazioni sul cast 
 Nel momento in cui la serie è stata sospesa, erano rimasti solamente tre attori presenti fin dalla primissima puntata, ovvero: Sergio Troiano (Valerio Bettini), Elisabetta Coraini (Laura Beccaria), Roberto Alpi (Ettore Ferri). Tuttavia, Roberto Alpi non è stato presente dal 2004 al 2008. Di fatto soltanto i personaggi di Ettore Ferri e Valerio Bettini appaiono nella prima e nell'ultima puntata, mentre nonostante Elisabetta Coraini sia stata l'unica attrice ad aver preso parte a tutte le stagioni e quindi all'intero ciclo della soap, l'ultima apparizione del personaggio di Laura Beccaria avviene nella terzultima puntata, tuttavia nell'ultima puntata il personaggio è in scena senza mai vedersi in volto e si sente soltanto la sua voce tramite un sms che Laura invia a Viola Castelli (Barbara Clara).
 Tra gli attori del cast storico, si può includere comunque anche Clara Droetto nel ruolo di Agnese Sala, governante di casa Ferri, prima, e di casa Della Rocca dopo, presente fin dall'inizio, anche se negli anni ha visto diminuire sempre più le sue apparizioni. Agnese e Anita Ferri avevano un legame fortissimo: Agnese chiamava sempre Anita "la mia bambina" e Anita confidava tutto ad Agnese, come fosse una seconda mamma. 
 Lina Bernardi, oltre ad aver recitato come protagonista con il ruolo di Sophie Rousseau, la madre di Beatrice Le Goff, è anche la coach di recitazione della soap.
 Il personaggio di Federico Bettini è stato interpretato da due attori diversi: Andrea Bermani nelle prime due stagioni e in seguito da Luca Bastianello.
 Antonella Ferrari, che nella soap ha interpretato la disabile insegnante di recitazione Lorenza Giraldi, lo è anche nella realtà: è infatti affetta da sclerosi multipla.
 Giancarlo Previati, che interpretava Davide Accardi, il secondo marito di Rosa, è stato presente nel cast della soap per oltre tre anni, ma come interprete secondario.
 Pascal Persiano ha interpretato, sia il personaggio di Leonardo Valli, il "cattivo", ucciso da Massimo Forti (Luca Ward), sia il medico Davide Lisino. Anche Carlotta Lo Greco ha interpretato due ruoli a distanza di anni, prima Elda Ponti, amica attrice di Francesca figlia di Laura e Valerio, e poi Bianca, sorella di Matteo de Gregorio. Anche Magdalena Grochowska ha interpretato due ruoli diversi all'interno di CentoVetrine: nelle prime puntate ha interpretato la prostituta Stella Petrescu, mentre nel 2007 ha impersonato Hanna Kaladze.
 Per quasi tutti i personaggi di CentoVetrine, l'uscita è stata quasi sempre giustificata da una partenza eccetto: Paola Novelli (Mita Medici), Elena Novelli Ferri (Serena Bonanno), Leonardo Valli (Pascal Persiano), Attilio Levi (Alberto Pozzo), Anita Ferri (Daniela Fazzolari), Lorenzo Marasco (Alessandro Mario), Alberto Castelli (Lorenzo Majnoni), Francesco Riva (Paolo Malco), Rossana Grimani (Caterina Vertova), Adriano Riva (Luca Capuano), Maddalena Sterling (Annamaria Malipiero), Oriana Daverio (Selvaggia Quattrini), Vinicio Corradi ( Mariano Rigillo) la cui uscita di scena è stata dovuta alla morte del personaggio.
 Per festeggiare il decennale della soap, sono rientrati per un breve periodo molti volti storici, tra cui Clemente Pernarella, Melania Maccaferri, Sabrina Marinucci, Francesca Reviglio, Camillo Milli, Lina Bernardi e Daniela Fazzolari.
 L'attore Alessandro Mario ha interpretato due personaggi diversi: dal 2004 al 2008 e alla fine della soap ha interpretato Marco Della Rocca, nel biennio 2006-2007 il suo sosia Lorenzo Marasco.
 Durante le riprese di CentoVetrine cinque coppie sono nate intrecciando una relazione: Clemente Pernarella (Paolo) e Melania Maccaferri (Francesca); Luca Capuano (Adriano) e Carlotta Lo Greco (Bianca); Sara Zanier (Serena) e Samuele Sbrighi (Giacomo); Jgor Barbazza (Damiano) e Linda Collini (Cecilia) Eleonora Di Miele (Alessia) e Luca Ferrante (Matteo De Gregorio).
 La sigla di apertura e di chiusura della soap è "La storia mia con te", cantata da Gianni Morandi. Il jingle di apertura è strumentale; la voce dello stesso Morandi, è presente, nella sigla di chiusura, solo nelle puntate che vanno per multipli di cinque. Per le altre puntate viene utilizzata la parte strumentale.
 nei questi primi dieci anni, 46 sono gli attori che hanno fatto parte del cast fisso, 1.400 gli attori secondari e 50.000 le comparse.
 Il cast fisso della prima stagione della soap era, in ordine alfabetico: 
Roberto Alpi nel ruolo di Ettore Ferri
Mary Asiride nel ruolo di Fatima Hazim
Andrea Bermani nel ruolo di Federico Bettini
Serena Bonanno nel ruolo di Elena Novelli
Massimo Bulla nel ruolo di Gabriele Andreasi
Elisabetta Coraini nel ruolo di Laura Beccaria in Bettini
Roberto Farnesi nel ruolo di Giuliano Corsini
Daniela Fazzolari nel ruolo di Anita Ferri
Pietro Genuardi nel ruolo di Ivan Bettini
Melania Maccaferri nel ruolo di Francesca Bettini 
Sabrina Marinucci nel ruolo di Rosa Bianco in Bettini
Camillo Milli nel ruolo di Ugo Monti
Clemente Pernarella nel ruolo di Paolo Monti
Francesca Reviglio nel ruolo di Benedetta Monti
Sergio Troiano nel ruolo di Valerio Bettini.

Personaggi principali

Ettore Ferri 
Ettore Ferri (stagioni 1-4, 9-15), interpretato da Roberto AlpiEttore è il fondatore e proprietario del centro commerciale, CentoVetrine. All'inizio della storia ha due figlie, Anita ed Elena. Esce di scena all'inizio della terza stagione quando la moglie Marina tenta di ucciderlo gettandolo in mare. Torna dopo un anno, nella quarta stagione, ma scopre di avere una terribile malattia che lo porterà alla morte. Decide pertanto di allontanarsi da Torino facendo credere a tutti di essere morto. In realtà l'uomo è stato in coma per molti anni, e nell'ottava stagione della soap torna in scena.
Scopre, dopo la sua assenza, la morte delle due figlie Anita ed Elena e la nascita di un figlio, Pietro, avuto da Marina. Nel 2011 scopre di avere un'altra figlia, Diana Cancellieri, avuta con Marta Levi, la madre di Anita.

Damiano Bauer 
Damiano Bauer (stagioni 9-15), interpretato da Jgor Barbazza.
Damiano è un ispettore di Polizia. Indaga inizialmente su Sebastian Castelli e poi Viola Castelli. Si innamora perdutamente di Serena Bassani, nipote di Sebastian e solo dopo non pochi problemi riesce a sposare Serena. Ma dopo il matrimonio Damiano, Serena, Viola e Brando partono con la nave ma una tempesta causa un naufragio dal quale riescono a salvarsi solo Serena e Brando. In realtà Damiano e Viola sono dispersi su un'isola. Serena, credendo che Damiano sia morto, afflitta finisce col fare l'amore con Brando. Dopo il ritorno di Damiano, Serena scopre di essere incinta di Brando. Ciò causa la fine del matrimonio con Serena e l'inizio di un periodo buio che lo porta persino a lasciare la Polizia. Ritroverà l'amore grazie a Cecilia Castelli con la quale si sposerà e adotterà un bambino, Milo.

Jacopo Castelli 
Jacopo Castelli (stagioni 10-15), interpretato da Alex Belli. Jacopo è figlio di Matilda e del suo primo marito, Fernando Torrealta, ma è stato cresciuto da Sebastian. Giovane, bello, sicuro di sé e senza scrupoli. Brillante ingegnere, decide di fondare un'associazione con il cugino Niccolò. Un errore di Jacopo causa a Niccolò un incidente. Niccolò, infatti, rimarrà sfigurato in volto. Ciò provoca l'allontanamento tra Niccolò e Paola. Jacopo, approfittando che Niccolò si è allontanato da Torino per sottoporsi a un intervento estetico al volto, seduce innamorandosene Paola.

Brando Salani 
Brando Salani (stagione 11-15), interpretato da Aron Marzetti.Proprietario di Serralunga, un'azienda vitivinicola, è fidanzato con Viola Castelli: l'avrebbe dovuta sposare, prima del naufragio di Viola e Damiano. In seguito si sposeranno, ma il loro matrimonio finisce quando Viola si innamorerà di Vincent Saint-Germain.

Viola Castelli 
Viola Castelli (stagioni 10-15), interpretata da Barbara Clara.Figlia di Sebastian e Matilda, è una ragazza spietata, pronta a tutto per avere successo, ed anche negli affari, per compiacere il lavoro del padre. È sposata con Brando, proprietario di Serralunga, ma il loro matrimonio finirà perché inizia a provare dei sentimenti per Vincent Saint-Germain.

Cecilia Castelli 
Cecilia Castelli (stagioni 9-15), interpretata da Linda Collini.Figlia minore di Alberto e Rossana, è una ragazza agguerrita e pronta a tutto per il successo. Innamorata da sempre di Riccardo Braschi, con il quale intreccia una relazione. Odia sua sorella Serena, ma un rapimento, porterà le due donne a riavvicinarsi. Dopo la fine della storia con Riccardo, la giovane Castelli viene sequestrata da Zeno Bauer, fratello di Damiano, con il quale inizia una morbosa relazione. La ragazza comincia ad assumere due identità, durante giorno come ragazza modello, e la sera ballerina spogliarellista. Tenta la fuga con il suo rapitore, ma viene arrestata. Inizia così, per lei, un periodo negativo, ma viene aiutata da Ivan Bettini, con il quale instaurerà una storia. Ma la relazione col Bettini arriverà al capolinea quando questi avrà una bambina da Viviana. In seguito alla morte dei genitori e alla partenza del fratello Niccolò deciderà di entrare in polizia. Dopo alcune brevi storie troverà l'amore con l'ex cognato, Damiano, col quale convola a nozze e adotta un bambino, Milo.

Laura Beccaria 
Laura Beccaria (stagioni 1-15), interpretata da Elisabetta Coraini.Laura, amante di Ettore decide di lasciare il marito, ma poi se ne pente, iniziando così un "tira e molla" con Valerio. Quando si lasciano definitivamente, Laura crolla in un periodo di depressione, durante il quale incontra Stella, una bellissima ragazza che la conduce nel giro della prostituzione di lusso. Laura si appassiona a questa nuova vita e cambia, diventando menefreghista. Gabriele Andreasi, amante della figlia di Laura, Francesca, riesce a farla uscire da questo brutto giro, ritornando molto carica e dolce. In seguito alla morte del Ferri, diventa molto amica di Anita. Intanto Gabriele Andreasi, fidanzato di Francesca si innamora della donna, ma Laura non ha mai tradito la fiducia della figlia. Ha una relazione puramente sessuale con Lorenzo Marasco, credendo che sia Marco Della Rocca. La sorella di Laura, Cristina è morta in circostanze misteriose, e scopre che l'assassino non è il prete Daniele Ferrari ma il suo compagno Tommaso Grandi. La donna inizia così una relazione con Daniele Ferrari, un uomo che ha lasciato la tonaca, ma ben presto l'ex prete la lascia a causa di una malattia incurabile, decidendo di partire. Così Laura riabbraccia Ettore dopo molti anni. Inizia così un cambiamento nel suo carattere diventando cinica, e disposta a tutto per avere successo. Dopo un matrimonio con Sebastian Castelli, fatto di alti e bassi, cambia nuovamente vita, diventando una famosa cantante.  Nelle ultime puntate lotta con un tumore al seno,  supportata da Vincent.

Sebastian Castelli 
Sebastian Castelli (stagioni 10-15), interpretato da Michele D'Anca.Fratello di Alberto. Ricercato dalla polizia per traffico di armi, da sempre innamorato di Rossana. Ha una figlia Viola, e un figlio adottivo Jacopo. Farebbe di tutto per tenere vivi i valori fondamentali della famiglia. Arriva a Torino per aiutare Rossana in un momento di crisi economica, così i due ritrovano la passione perduta. L'uomo però ricercato dalla polizia viene arrestato, attivando così una reazione a catena, che coinvolgerà tutta la famiglia Castelli. Ha con Laura una relazione complicata, che sfocia in un matrimonio. Finito il matrimonio con Laura, scopre di avere un'altra figlia, Alba.

Carol Grimani 
Carol Grimani (stagioni 7-15), interpretata da Marianna De Micheli.Sorella di Marina Kroger, arriva a Torino per risollevare il gruppo Ferri una volta che Edoardo è finito in coma. La donna conosce Stefano, figlio di Edoardo e ha una storia con il ragazzo, ma sposa il padre inseguendo il successo. Odia la sorella Marina, facendo manomettere i freni della sua auto, ma per pura fatalità, ci rimette Stefano finisce in coma. In quel momento Carol capisce di amarlo e una volta risvegliato decide di passare la vita con lui. Carol è incinta di Stefano, ma eventi diversi, la porteranno a perdere il bambino, terminando così la sua storia con Stefano. Carol, nel frattempo, conosce Ettore Ferri da tutti creduto morto, i due lavorano insieme nella holding. Sposa Ettore, che però la vuole interdire. Viene salvata da Adriano Riva, con cui intraprende una relazione molto importante.  La storia con Adriano si conclude quando lui viene coinvolto in un incidente aereo, dove viene considerato disperso. Da quel momento ha un periodo di sconforto,  nel quale crede di trovare in Vinicio suo padre e sposa Leo Brera. A causa di un incidente d'auto finisce su una sedia  a rotelle, ma viene operata dal dottor Bandini. Ha una relazione con  Sebastian ed al ritorno di Stefano si ritrova incinta, senza sapere chi sia il padre.

Diana Cancellieri Ferri 
Diana Cancellieri Ferri (stagioni 11-14), interpretata da Daniela Fazzolari.Secondogenita di Ettore Ferri e Marta Levi, partorita nell'ospedale psichiatrico dove si trovava la madre e nascosta al padre. Diana fu cresciuta dal sig.Cancellieri, autista di Marta, e poi affidata a svariate famiglie. Sposata con Alessio Nisi, insieme puntano a vendicarsi di Ettore, ma nessuno sa del loro patto. Ivan si innamora di lei, ricambiato, ma Nisi attenta alla sua vita. Si scopre la verità, Diana si riconcilia con Ettore, e continua la sua relazione con Ivan, finché cede alla corte di Jacopo, che sposa. Quando il matrimonio finisce, aiuta il padre a scoprire la vera identità di Cedric Saint Germain, fratello creduto morto di Ettore.

Ivan Bettini 
Ivan Bettini (stagioni 1-14), interpretato da Pietro Genuardi.Dopo aver maltrattato per anni la moglie, Rosa Bianco, viene da lei lasciato; poi vive il suo amore con Anita, che però poco dopo muore. Poi, Ivan, conosce Anna, e se ne innamora. Ma Stefano, il marito di Anna lo scopre, e cerca di ucciderlo. Ivan poi ritrova Marina, che cerca in tutti i modi di proteggere, poi capisce di essere innamorato di Carol, e, per un certo periodo di tempo vivono la loro storia d'amore, ma poi, la donna lo lascia per Ettore Ferri. Così Ivan Bettini decide di allearsi con Corrado Braschi per distruggere il Ferri, ma poi, grazie a Valerio, fa arrestare il Braschi. Ivan dopo aver passato un periodo in carcere conosce Cecilia Castelli, così tra i due nascerà una storia. Scopre di avere una figlia, Giulia, che Cecilia aiuta a far nascere. Se ne va da Torino, dopo la morte della sua ultima fiamma.

Valerio Bettini 
Valerio Bettini (stagioni 1-15), interpretato da Sergio Troiano.Valerio sta attraversando un brutto periodo di crisi con sua moglie Laura, infatti i due si sono lasciati e ripresi più volte. La coppia ha due figli, Francesca e Federico Bettini. Valerio dopo aver lasciato Laura l'aiuta ad uscire da un giro di prostituzione nella quale era entrata, rimettendosi insieme, ma il commissario conosce un'agente di polizia donna, con la quale inizia una storia d'amore, lasciando definitivamente Laura. Valerio è sconvolto quando deve arrestare sua figlia per spaccio di droga. Conosce poi Gloria e ha una relazione con la donna. Anche Michele Raggi, ex ragazzo di Francesca, ama Gloria, con il quale inizia una battaglia. Gloria rimane incinta ma fingendo di abortire non dirà a nessuno chi è il padre. Nel frattempo Valerio è rimasto in ottimi rapporti con la ex moglie Laura con la quale si confida molto spesso. Negli anni le sue apparizioni si sono limitate all'ambito del lavoro non avendo più una storyline tutta sua. Tuttavia nelle ultime puntate si nota un'affettuosa simpatia per la dottoressa Tiziana Gellini.

Personaggi principali usciti di scena

Anita Ferri 
Anita Ferri † (stagioni 1-5).Anita è la figlia di Ettore; insieme al padre gestisce il centro commerciale CentoVetrine. La sua vita viene sconvolta quando scopre di avere una sorella, Elena che le rovina il matrimonio con Federico, dicendogli la verità sulla sua finta cecità. A causa della presunta morte del padre il suo carattere subisce un'evoluzione, per cui diventa buona e comprensiva. Quando Anita ed Elena scoprono che dietro la presunta morte del padre c'è Marina decidono di vendicarsi, ma le due vengono coinvolte in un incidente durante il quale Elena muore e la sorella riceve il suo cuore. Anita deve badare alle due finte cugine Anna e Chiara. Sposa Massimo Forti, ma il matrimonio non è valido perché la prima moglie di lui, creduta morta,  è ancora viva. Nella sua vita entra anche Marco Della Rocca, un uomo che vuole vendicare la morte della fidanzata causata da Ettore Ferri, ma i due finiscono per innamorarsi, così Marco lascia la città consegnando ad Anita una lettera nel quale dice che Anna e Chiara non sono le sue vere cugine, ma quel pezzo di carta la Ferri non lo leggerà mai, l'aereo su cui si trova ha un incidente, così Anita perde la vita tra le braccia di Marco. Riapparirà come fantasma prima ad Adriano Riva e successivamente al padre Ettore.

Elena Novelli Ferri 
Elena Novelli Ferri † (stagioni 1-3).Elena torna a Torino determinata nel suo lavoro, infatti fa la conoscenza di Ettore, che impressionato dalla donna, le affida un negozio di CentoVetrine, poi, tra i due, il legame si fa via via sempre più stretto. Anita scopre che Elena è sua sorella, così dopo aver cercato in tutti i modi di ostacolarla racconta tutta la verità sia al padre che alla ragazza. La Novelli prova un forte rancore nei confronti di Anita per averle nascosto la verità, e, durante una colluttazione Anita perde la vista. Elena finisce così in carcere dove potrà sposare l'amato Giuliano Corsini, figliastro di Ettore, avuto da Marta Levi con il primo marito. La Novelli in seguito scopre che Anita non è più cieca, così dopo avergli fatto rivelare la verità, esce dal carcere raccontando la verità al futuro marito di Anita, Federico Bettini. Quando il padre scompare in mare, le due sorelle si alleano: stanno andando a cercare un fotografo che potrebbe incastrare Marina, ma la donna si accorge del complotto ordito dalle due donne, mandandole fuori strada. Elena perde la vita, ed il suo cuore viene donato alla sorella. Riapparirà per un'ultima volta all'inizio della terza stagione, in sogno ad Anita.

Giuliano Corsini 
Giuliano Corsini (stagioni 1-3).Giuliano è figlio di Marta e di un uomo deceduto. Odia il patrigno Ettore perché lo ritiene responsabile della morte della madre. Tutto questo lo condurrà per anni in carcere dove potrà laurearsi in giurisprudenza. Una volta uscito di galera riabbraccia la sorella Anita che adora, ma sposerà in seguito Elena, incrinando così, il rapporto con la sorella. Durante il matrimonio con la Novelli, scopre di avere un figlio avuto molti anni prima, Fabio. In seguito alla morte della moglie decide di partire per gli USA con il figlio in modo da dimenticare tutta quella vicenda.

Marina Kröger 
Marina Kröger (stagioni 1-4, 8-9).Tommaso Savini è il padre di Marina, rimasto sul lastrico a causa di Ettore. Così, la donna, per vendicarsi, arriva a Torino, e, in poco tempo diventa la signora Ferri. Marina, riesce nel suo intento, getta Ettore in mare, ma non si accorge di essere fotografata da un paparazzo. Diventa così la nuova presidente del gruppo Ferri, ma ben presto le sorelle Anita ed Elena scoprono la verità. Ettore, miracolosamente scampato alla morte, torna a Torino, per incastrare Marina e mandarla in prigione, fa confessare tutta la verità a Marina, ma proprio in quel momento il Ferri scopre di avere una grave malattia. La Kroger rivela di essere incinta dell'uomo, ed Ettore la fa nascondere in un monastero dove potrà vivere la sua vita serenamente, così si dicono così addio. Marina dopo molti anni viene rintracciata dalla famiglia Della Rocca desiderosa di vendicarsi di Carol. La donna viene però arrestata, ma, grazie a Stefano esce di prigione, instaurando con l'uomo una relazione. Marina scopre in seguito che Carol è sua sorella, le due per partito preso si odiano ma poi il loro rapporto si rafforza quando Pietro viene rapito. Finiti i brutti momenti, Marco della Rocca sposa Marina, ed i due insieme al piccolo Pietro si trasferiscono a Lugano nella villa di Tommaso Savini.

Edoardo Della Rocca 
Edoardo Della Rocca (stagioni 5-9).Edoardo dopo aver salvato il figlio Marco rimasto vicino al corpo di Anita, torna a Torino con sua moglie Asia e i suoi figli. Nel frattempo chiede al figlio Stefano di difenderlo in tribunale per alcuni reati commessi. Scopre in seguito che tra il figlio Marco e la sua moglie Asia è nato un sentimento che durava già da parecchio tempo. Edoardo scopre che sua figlia Vittoria è in realtà sua nipote e i veri genitori sono Asia e Marco, così decide di vendicarsi di entrambi, facendo rapire Marco e sostituendolo con un sosia "Lorenzo". Asia all'oscuro di tutto sposa Lorenzo, credendo che sia Marco, ma poco dopo viene svelato l'arcano: Asia vuole salvare Marco, ma si trova davanti i due sosia, sparando così al primo, ovvero al suo amato, ma Edoardo si mette di mezzo prendendo lui la pallottola. Edoardo finisce in coma, per cui i due figli Stefano e Marco, cercano un nuovo presidente del gruppo: così arriva Carol Grimani. Edoardo quando si sveglia non ricorda quasi nulla, sposa la Grimani, ma la donna lo fa trasferire in Cina. Edoardo torna a Torino dopo parecchi mesi: il suo carattere è più comprensivo. Dopo la partenza dei figli e di Marina deve prendere una decisione: un medico sta curando Ettore Ferri e solo un intervento lo potrà risvegliare. Edoardo accetta, e, dopo che il Ferri si riprende, lascia Torino per raggiungere a New York la sua famiglia.

Asia Ricci 
Asia Ricci (stagioni 5-7).Asia, dopo diciotto anni di assenza, torna a Torino con la figlia Vittoria e Stefano, dove incontra Marco, il suo ex fidanzato e primo figlio di Edoardo: inizia così una relazione clandestina con l'uomo. Il marito di Asia, Edoardo scopre la loro relazione, accusa Marco di tentato omicidio e lo fa arrestare: ma la Asia crede a Marco, per cui concedendosi sessualmente riesce a farlo uscire di prigione. Ma Edoardo rapisce Marco, assumendo un suo sosia, un certo Lorenzo. Asia ignara di tutto lo sposa, ma scopre che Lorenzo è l'amante di Laura Beccaria, la sua amica, così inizia ad insospettirsi, e scopre la verità, libera Marco e tutto sembra tornare come prima, anche se crede di essere incinta di Lorenzo. Quando poi scopre di non esserlo, ancora sconvolta per tutto quello che è successo, decide di lasciare Torino insieme alla figlia Vittoria.

Marco Della Rocca  
Marco Della Rocca (stagioni 5-9, 15).Marco giunge a Torino alleandosi con le sorella Anna e Chiara, con il fine di distruggere il gruppo Ferri. Ma ben presto, dopo essersi innamorato di Anita, decide di partire, ma la donna, non vuole perderlo, così, desiderosa di raggiungerlo si imbarca sullo stesso aereo, condividendone la sorte: l'aereo dopo un volo incerto, si schianta a terra. Dopo poco tempo Anita muore tra le braccia di Marco. Edoardo, venuto a conoscenza del disastro, porta suo figlio in salvo. Ma rivedendo Asia, l'uomo comprende di essere ancora innamorato di lei, così i due iniziano una storia clandestina. Intanto Marco fa la conoscenza di sua sorella Vittoria. Edoardo, nel frattempo fa arrestare Marco incolpandolo del tentato omicidio di Ivan, in realtà il colpevole è Stefano. Dopo un po' di tempo Asia riesce a farlo uscire di prigione, ma viene fatto prigioniero dal padre. Una volta liberato decide, insieme al fratello, di non rendere pubblico il rapimento. Ma Asia rivela a Marco che Vittoria, in realtà, è sua figlia e non sua sorella. Una volta che Asia e Vittoria sono partire, l'uomo conosce Lavinia, figlia di Carol, e i due iniziano una tenera storia d'amore. Subito dopo Marco conosce Marina e i due presto si innamorano. Rita una vecchia fiamma di Marco, rapisce il figlio di Marina per vendicarsi, ma il giovane Della Rocca, con l'aiuto del fratello e di Carol lo salvano. Marco, poi dopo essersi sposato con Marina lascia Torino per trasferirsi a Lugano.

Stefano Della Rocca  
Stefano Della Rocca (stagioni 5-9, 15).Tra Stefano e suo fratello Marco è sempre esistita molta rivalità. Stefano è un avvocato, si occupa di difendere le finte cugine Anna e Chiara Baldi. Si innamora di Anna, che poco dopo tempo, sposa ma, il giorno delle nozze, scopre che la sua futura moglie lo tradisce con Ivan Bettini. Il ragazzo sconvolto provoca un incidente ad Ivan, così Edoardo per coprirlo fa ricadere la colpa su Marco. Stefano, dopo qualche tempo lascia Anna, iniziando una relazione con Francesca Bettini, relazione che non durerà molto. Anna, disperata, entra nel giro della droga, facendo sentire in colpa Stefano. La giovane desidera ritornare con Stefano, così finge una finta gravidanza, incolpando poi la sorella Chiara di averle fatto perdere il bambino: questa sarà la rottura definitiva tra Anna e Stefano. L'avvocato conosce poi Carol Grimani, e i due iniziano a vivere un amore tormentato, ma Carol, dopo un po', decide di sposare Edoardo allo scopo di inseguire il denaro ed il successo. Allora Stefano, dopo aver conosciuto Marina, instaura una relazione con lei. Carol scoperta la tresca, manomette l'auto di Marina, ma è Stefano che ne subisce le conseguenze e finisce in coma. Quando il Della Rocca si sveglia, vive finalmente il suo amore con Carol, la Grimani poi, rimane incinta, ma per colpa di una colluttazione la donna che ha rapito Pietro, perde il bambino, la storia con Stefano si incrina e i due si lasciano. Stefano decide così di tornare a New York.

Vittoria Della Rocca  
Vittoria Della Rocca (stagioni 5-7).Vittoria è una ragazza viziata ed egoista: dopo molti anni conosce finalmente suo fratello Marco con il quale instaura un buon rapporto. È ambiziosa: vuole diventare una regista famosa, usando solo il suo talento. Incontra Alessandro Torre e i due hanno una breve storia. La ragazza, in seguito alle disgrazie subite dal sua madre, decide di tornare con lei a New York, non prima aver scoperto che in realtà Marco è il suo vero padre.

Anna Baldi  
Anna Baldi (stagioni 4-7).Anna e la sorella Chiara, con l'intento di ereditare, attraverso l'inganno, parte del grande impero Ferri, si fingono cugine defunte di Anita Ferri. Nonostante vengano scoperte, riescono ad evitare il carcere, grazie soprattutto a Stefano, con il quale Anna instaura una relazione, fino al matrimonio, che dura poco: infatti Stefano la lascia, dopo poco tempo a causa dei tradimenti di Anna. La donna cerca di riconquistarlo fingendo una gravidanza, incolpando poi Chiara del suo aborto e per averla spinta dalle scale. Ivan, intanto, sta per sposarsi con Chiara. Anna allora decide di lasciare la città, ma Bettini, senza alcun preavviso, lascia Chiara su l'altare, correndo da Anna: così, finalmente, vivono la loro storia d'amore. Chiara distrutta dal dolore spara ad Anna, viene portata in carcere, dove tenta il suicidio: così viene ricoverata in ospedale. Anna e Chiara decidono poi di fuggire in modo da dimenticare tutto, ma prima di farlo, Anna fa un'ultima telefonata ad Ivan, al quale dice addio.

Chiara Baldi 
Chiara Baldi (stagioni 4-7).Chiara e Anna si fingono le cugine di Anita. Chiara è costretta a fingere di trovarsi su una sedia a rotelle, ma la cameriera di villa Ferri dice ad Anna che nessuno sapeva che Chiara si fosse trovata disabile e così la ragazza può ricamminare con le sue gambe. Chiara inizia una storia con Paolo Monti ma l'uomo la lascia per Beatrice, la ragazza depressa conosce Ivan e i due decidono di sposarsi, ma l'uomo la lascia per sua sorella Anna. Chiara depressa spara alla sorella e viene messa in carcere, ma lì la ragazza tenta il suicidio così viene ricoverata in ospedale e subito dopo fugge insieme alla sorella per evitare l'accusa di tentato omicidio.

Federico Bettini 
Federico Bettini (stagioni 1-2, 10/12).Dopo aver avuto una relazione con Anita Ferri, decide di partire per l'Ecuador dove potrà fare volontariato. Torna a Torino diversi anni dopo, sembra cambiato: è infatti coinvolto in un furto di diamanti. Alcuni uomini rapiscono la sua ragazza Valentina, ma suo padre Valerio lo aiuta ad uscire dal quel losco giro. Federico conosce poi Rossana Grimani, donna affascinante e potente, e diventa il suo amante, ma, dopo essersi innamorato di Paola, una ragazza che non ricambia il suo amore, decide di lasciare la città.

Francesca Bettini 
Francesca Bettini (stagioni 1-7, 12).Dopo diverse storie finite male e un brutto rapporto con la madre, inizia una relazione con Gabriele Andreasi, ma poi conosce Alessandro Torre con il quale ha una bambina. Alessandro scopre poi che Gabriele è suo fratello. Francesca a Gabriele diventano amanti, per cui Alessandro è deciso a toglierli l'affidamento della bambina, ma alla fine si arrende. Francesca parte così per Londra dopo aver lasciato Gabriele. Torna a Torino dopo un certo periodo di tempo e si innamora di Stefano, ma lui la usa solo per far ingelosire la moglie. Francesca, così, finisce nel giro della droga, il padre la scopre e l'arresta. Francesca in carcere conosce Michele, si innamora di lui, ma quando scopre che l'uomo è sposato, una volta finiti i guai con la giustizia, parte per Roma con la figlia, per aspirare alla professione di attrice.

Alberto Castelli 
Alberto Castelli † (stagione 9).Marito di Rossana Grimani. Hanno due figli naturali, Cecilia e Niccolò e uno adottato, Riccardo, figlio di Corrado. L'uomo ritorna a Torino dove incontra Carol, sua "vecchia" amante. Alberto scopre successivamente che la figlia di Carol, data per morta alla nascita, è in realtà viva e si chiama Serena Bassani: rimane scioccato quando saprà la verità: è stata sua moglie e il suo segretario Corrado ad avergli nascosto la verità per tutto questo tempo. L'uomo allora convoca Serena per rivelargli tutto, ma viene colpito da un infarto e muore.

Riccardo Braschi 
Riccardo Braschi (stagioni 9-10).Riccardo è figlio di Corrado, ma è stato adottato da Alberto. Conosce Serena con la quale inizia una relazione, ma poi decide di stare con Cecilia. Damiano, ispettore di polizia, indaga su di lui per vari crimini che Riccardo avrebbe commesso in passato; così il ragazzo lascia Cecilia, dicendole di non averla mai amata, poi confessa tutto il suo amore a Serena, fuggendo ai Caraibi per evitare il carcere. È ricercato, spacciandosi con il nome di Oscar Lopez.

Corrado Braschi 
Corrado Braschi (stagioni 9-10).Segretario di Alberto, condivide con Rossana un grande segreto: aver nascosto la figlia di Carol e Alberto, ma poi è costretto a rivelare tutta la verità. Insieme a Rossana diventa il nuovo capo della holding, ma verranno licenziati dal successivo ritorno di Ettore Ferri. Corrado decide così di vendicarsi di Ferri, riuscendo quasi ad ucciderlo, ma la polizia lo blocca e lo arresta. Grazie ad un intervento di Laura Beccaria riesce a fuggire e raggiunge il figlio Riccardo.

Paola Ventura 
Paola Ventura (stagioni 10-11).Figlia della governante di casa Castelli, da sempre innamorata di Niccolò con il quale intreccerà una relazione d'amore. Il suo sogno, è aprire un negozio di parrucchiere nel centro commerciale CentoVetrine, e, grazie al fidanzato, realizza il suo desiderio. Non è ben accetta da Rossana, madre di Niccolò, ma questo non gli impedisce di portare avanti la relazione. Dopo l'incidente di Niccolò, ha una relazione di Jacopo. Se ne andrà dopo aver saputo che Niccolò è guarito.

Lavinia Grimani 
Lavinia Grimani (stagioni 7-9/10/10-11).Figlia viziata di Carol, conosce Matteo De Gregorio, con il quale inizia una relazione, poi l'affascinante Adriano Riva, un truffatore che la vuole sposare solo per denaro, ma quando lei scopre il piano di Adriano è scioccata al punto da pensare di suicidarsi. Decide poi di partire insieme a Matteo. Torna dopo un anno in occasione del matrimonio della madre con Ettore Ferri. Avendo modo di rincontrare Adriano, la ragazza gli confida di non provare più rancore per l'uomo. Subito dopo riparte tornando a New York da Matteo, con il quale ormai è fidanzata.

Niccolò Castelli 
Niccolò Castelli (stagioni 9-11/12), interpretato da Raffaello Balzo. Figlio maggiore di Alberto e Rossana. In principio poco interessato agli affari di famiglia, infatti ha vissuto per parecchio tempo su una barca di lusso, tra feste e belle donne. Dopo la morte del padre torna a Torino per gestire la famiglia, dove incontra Serena. Per Niccolò è amore a prima vista, ma, prima che tra i due succeda qualcosa scopre che è sua sorella. Niccolò poi incontra una sua vecchia amica, Pilàr, donna bella e potente, con la quale inizia una relazione, fino a decidere la data delle nozze, ma quasi contemporaneamente conosce Paola, figlia della domestica di villa Castelli. Un colpo di fulmine che li trasforma in amanti. Il ragazzo così decide di troncare definitivamente la storia con Pilàr per stare con Paola. Ha un incidente dove rimane sfigurato e dopo il suo ritorno per le cure, scopre il tradimento di Paola con Jacopo. Sconvolto, conoscerà Valentino Piperno, che lo introdurrà nel giro dei gigolò:  in questa nuova veste avrà una relazione clandestina con Laura. Dopo la morte della madre, causata dal suo magnaccio, se ne andrà da Torino.

Silvia Saint Clair 
Silvia Saint Clair (stagioni 7), interpretata da Glenda Cima Figlia del marito di Carol. La ragazza spinta da una grande umanità, lavora ad un importante progetto sperando che la fondazione Ferri le autorizzi i fondi. Ha una breve relazione con Marco Della Rocca, ma Carol, infastidita dalla sua presenza, le taglia i fondi per finanziare un altro progetto, così la ragazza decide di ripartire per gli USA.

Alessia Righi 
Alessia Righi (stagioni 8-12), interpretata da Eleonora Di Miele Innamorata pazza di Adriano, accetta anche il fatto che il ragazzo deve sposare Lavinia per soldi. Ma quando la tresca viene scoperta, i due rischiano il carcere. Adriano la difende, finendo in galera pur di non coinvolgerla, anche se la lascia da un punto di vista sentimentale. La Righi conosce Vittorio, primario dell'ospedale dove Adriano lavora come medico dopo la laurea, ed intreccia con lui una relazione, ma il suo vero amore è sempre Adriano. Tenta di togliersi la vita, quando Adriano si sta per sposare, ma poi, dopo aver parlato con Lavinia decide di lasciarlo andare e si trasferisce in una località sconosciuta.

Adriano Riva 
Adriano Riva † (stagioni 8-12), interpretato da Luca Capuano.Adriano ed Alessia, sua sorellastra, giungono a Torino. Sono due truffatori. L'uomo seduce donne ricche per ereditare tutto il loro patrimonio. Conosce Lavinia Grimani e la sposa, ma Matteo scoprirà tutto, anche della sua relazione con Alessia. Lavinia lo lascerà, trasferendosi a New York. Adriano, intanto, deve vedersela anche con il padre malato. Nel frattempo decide di lasciare Alessia e stare con Flavia, un'infermiera. Dopo aver trascorso un periodo in carcere decide di riprendere in mano la sua vita per diventare medico chirurgo. Ora sembra cambiato, ma proprio mentre sta per sposare Flavia, scopre che Alessia sta tentando il suicidio, così lascia Flavia per stare con Alessia, ma la loro relazione non durerà molto, infatti Alessia lascerà Torino. Poi conosce Carol, madre di Lavinia, e, rimanendo in stretto contatto, in quanto partecipano ad un progetto in Sudamerica finiscono per baciarsi: inizia così, fra di loro, una nuova storia d'amore. Ma poi Adriano muore vittima di un complotto, scompare in mare dopo essere venuto a conoscenza di un attentato ai danni di Ettore Ferri: viene imprigionato in un aereo, che il personale abbandonerà, dopo aver manomesso i comandi, facendo schiantare il velivolo sulle coste del Mar Tirreno.

Rossana Grimani 
Rossana Grimani † (stagioni 9-11), interpretata da Caterina Vertova.Cognata di Carol, moglie di Alberto. La donna, d'accordo con Corrado, ha sempre nascosto a Carol l'esistenza di sua figlia Serena, ma ben presto la verità viene a galla. Rossana, rimasta vedova, e, dopo essere stata esclusa dalla partecipazione a tutte le società del gruppo, trova un amante in Federico Bettini. Incontra poi il fratello del defunto Alberto, Sebastian, un uomo ricercato dalla polizia con il quale avrà una storia. Muore uccisa da Valentino Piperno,

Serena Bassani 
Serena Bassani (stagioni 9-14), interpretata da Sara Zanier.Serena non ha mai conosciuto i suoi veri genitori: viene infatti adottata da una famiglia di montagna. Instaura una relazione con Riccardo Braschi, per questo verrà ostacolata da Cecilia. Le due poi scopriranno di essere sorelle, per cui i rapporti si faranno molto tesi. Serena dopo aver abbracciato la vera madre, ovvero Carol, inizia a lavorare a CentoVetrine. Qui, conosce l'ispettore di polizia Damiano, con il quale vive una bella storia d'amore.

Personaggi secondari e ricorrenti

Pietro Ferri  
Pietro Ferri (stagioni 7-12) interpretato dall'attore Andrea Colonese.Pietro è figlio di Ettore Ferri, nato quando tutti credevano che fosse morto. Quando la madre Marina si è risposata con Marco Della Rocca, si trasferisce a Lugano. Nella decima, undicesima e dodicesima stagione torna, per poche puntate, a Torino per conoscere il padre.

Esther Beccaria  
Esther Beccaria (stagioni 7-10) interpretata dall'attrice Graziella Comana. Madre di Laura.
Console italiano in Grecia (stagione 3) interpretato dall'attore Simeone Latini, è incaricato di indagare sulla morte di Ettore Ferri.

Aurelio Papisca  
Aurelio Papisca (stagioni 5-7) interpretato da Marco Zannoni. Notaio amico di Ettore Ferri, Edoardo Della Rocca e Lorenzo Andreasi.

Lorenzo Marasco  
Lorenzo Marasco † (stagione 6) interpretato da Alessandro Mario. Sosia di Marco Della Rocca. Avrà una relazione con Laura Beccaria. Muore in un incidente stradale sotto gli occhi di Laura.

Hanna Kaladze  
Hanna Kaladze (stagione 6) interpretata da Magdalena Grochowska. Compagna di Edoardo Della Rocca e carceriera del figlio di quest'ultimo Marco.

Vittorio Cortona  
Vittorio Cortona (stagioni 9-10) interpretato dall'attore Mario Cordova. Padre di Flavia.

Maurizio Bassani  
Maurizio Bassani (stagioni 9-10/11) interpretato dall'attore Amerigo Fontani. Padre adottivo di Serena Castelli.

Pilàr Kèmpes  
Pilàr Kèmpes (stagioni 9-10) interpretata dall'attrice Lucia Loffredo. Ex fidanzata di Nicolò Castelli.

Francesco Riva  
Francesco Riva † (stagioni 8-10) interpretato dall'attore Paolo Malco. Padre di Adriano. Muore per una grave malattia.

Lucia Ventura  
Lucia Ventura (stagioni 9-10) interpretata dall'attrice Manuela Massarenti. Cameriera di casa Castelli e madre di Paola.

Flavia Cortona  
Flavia Cortona (stagioni 9-10) interpretata dall'attrice Ketty Roselli. Figlia di Vittorio, avrà una relazione con Adriano Riva.

Yuri Vetel  
Yuri Vetel (stagione 14) interpretato da Andrea Bullano.

Oriana Daverio  
Oriana Daverio † (stagione 13) interpretata dalla doppiatrice Selvaggia Quattrini. Direttrice del carcere dove si trova rinchiuso Ettore Ferri. Avrà una relazione con Ivan Bettini. Muore investita da un detenuto.

Franco Muscio  
Franco Muscio (16 puntate) comparsa principale.

Guest star 
 Mita Medici ha interpretato Paola Novelli nelle prime puntate della soap (puntate 2-7).
 Antonella Ruggiero ha partecipato alle stagioni dalla prima alla sesta nel ruolo di Vanessa Donati.
 Antonio Zequila ha interpretato Don Alfonso Gaddi di Montecocciolo alla fine della stagione 2010/2011. Lo stesso Zequila aveva partecipato alla prima stagione della soap in un ruolo minore.
 Rodolfo Corsato ha interpretato Emmanuel Sabian per alcuni mesi della stagione 2011/2012.
 Monica Ward ha interpretato Daniela Clementi alla fine della stagione 2012/2013 (puntate 2809-2805).
 Gigi Mastrangelo ha interpretato sé stesso per un episodio della quindicesima stagione stagione.

Note 

CentoVetrine
CentoVetrine